Tartu Maraton är ett långlopp inom längdskidåkningen, som och avgörs tredje söndagen i februari. Det hade premiär 1960, och ingår i Worldloppet sedan 1994.

Ursprungligen körde man från Tartu till Kääriku, och delvis över Emajõgiflodens is. I flera år startade man sedan i Matu (i Aakre) med målgång i Elva. Senare flyttades det 63 kilometer långa loppets sträcka till att gå från Otepää till Elva.

Loppet ingår i Ski Classics, och lockar årligen cirka 10 000 deltagare, vilket gör loppet till ett av de större i världen.

Vinnare

Källor

Fotnoter

Långlopp
Längdskidåkning i Estland
Internationella sportevenemang i Estland
Söndag
Återkommande sportevenemang i februari
Återkommande sportevenemang med premiär 1960